Името Петров дол носят две български села:

 Петров дол, област Варна
 Петров дол, област Смолян